Echinoderes steineri är en djurart som tillhör fylumet pansarmaskar, och som beskrevs av Benjamin G. Chitwood 1951. Echinoderes steineri ingår i släktet Echinoderes och familjen Echinoderidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pansarmaskar
steineri